Johann Zimmermann est un nom porté par:

 Johann Baptist Zimmermann (1680-1758), peintre allemand ;
 Johann Georg Zimmermann (1728-1795), médecin suisse ;
 Johann Jacob Zimmermann (1644-1693), théologien, mathématicien et astronome allemand ;
 Johann von Zimmermann (1820-1901), industriel allemand.